Обыденский переулок — название переулков в Москве.

Три московских переулка получили название по церкви Ильи Пророка Обыденного, построенной, по преданию, по обету обыденкой, то есть за один день. До июня 1922 года назывались Ильинскими. 

В основном, застроены доходными домами, в которых жили многие известные люди.

 1-й Обыденский переулок
 2-й Обыденский переулок
 3-й Обыденский переулок